Casa de Castilla puede hacer referencia a:

Casa de Castilla, como la entidad histórica surgida con la unión de las cortes de León y de Castilla.

Edificios/Construcciones
Antigua Casa de Castilla o Casa Fuerte de Castilla, construcción de relevancia histórica en la ciudad de Tampico, México, en que se firmó la capitulación del Ejército de Vanguardia Español, finalizando el último intento de reconquistar México por parte de la Corona Española.